Der Amsterdam-Marathon ist ein Marathonlauf in Amsterdam, der seit 1975 jährlich (mit Ausnahme von 1978 und 2020) stattfindet, seit 1999 im Oktober. Er ist nach dem Rotterdam-Marathon der zweitgrößte der Niederlande und gehört ebenso wie dieser zu den schnellsten weltweit (siehe Rangfolge der schnellsten Marathon-Veranstaltungen).

Strecke 

Start und Ziel ist in dem von 1928 datierenden Olympiastadion, dem Hauptaustragungsort der Sommerspiele von 1928. Nach einer ersten Runde von sieben Kilometern läuft man erneut am Stadion vorbei, bevor es auf die zweite, größere Runde geht. Es geht durch eine reizvolle Naturlandschaft beidseitig der Amstel (als Teil der früheren Olympiastrecke), dann durch die Innenstadt von Amsterdam mit dem „Scheepvaartmuseum“, den historischen Grachten, dem Rijksmuseum und schließlich wie zu Beginn durch den bekannten Vondelpark.

Die Strecke ist flach und schnell, allerdings auch windanfällig. Die Zeitmessung wird per ChampionChip vorgenommen.

Bei dem schnellen Rennen 2022 blieben gleich neun Läufer unter einer Zeit von 2:06:00 h und drei Läuferinnen unter 2:20:00 h.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:03:39 h, Tamirat Tola (ETH), 2021
 Frauen: 2:17:20 h, Almaz Ayana (ETH), 2022

Damit rangiert der Amsterdam-Marathon, mit 4:20:59 h, auf der Liste der schnellsten Marathonveranstaltungen (ermittelt durch Addition der Streckenrekorde) auf Platz 7 weltweit.

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (englische Version)
 Amsterdam-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Karte von Amsterdam Marathon

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in den Niederlanden
Marathon
Erstveranstaltung 1975